Tobiáš může být:

 Tobiáš – křestní jméno
 Tobiáš (příjmení) – příjmení

podobné
 Kniha Tóbijáš